La palabra cima puede referirse a:

 En geografía, la cima es un elemento de relieve cuya cota es destacada y máxima en su entorno.
 En botánica, las cimas son tipos de inflorescencias cerradas.
 En física, cima, es un tipo de quark.
 El Nissan Cima, un automóvil japonés.
 Cima, un islote Cabo 
También puede referirse al acrónimo CIMA:
 Centro de Investigación Médica Aplicada, centro de investigación científica español perteneciente a la Universidad de Navarra.
 Corporación Integral del Medio Ambiente, centro de estudios ambientales consultores español.
 Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, centro de investigación científica argentino, perteneciente a la Universidad de Buenos Aires y el CONICET
 Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial, con sede en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), depende del Ejército del Aire y del Espacio de España. 
 Centro de Interpretación de Molinos de Agua, instalación museográfica en la provincia de Teruel, España.
 Capacitación Internacional Misionera de América del Sur, institución de formación cristiana en Sudamérica con base en Córdoba (Argentina).
 Concerti in Monte Argentario, festival de música clásica, en monte Argentario, Toscana, Italia.
 Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales, de España.

Enlaces externos